The Great Love (1918), een film van D.W. Griffith
The Great Love (1925), een film van Marshall Neilan